A Ben 10 epizódjainak listája.

Epizódok 

Televíziós sorozatok epizódlistái